Józsa Dávid magyar válogatott kézilabdázó, Győri ETO FKC-játékos
Józsa Dávid (1976) magyar pilóta